

Astronomia
 365761 Popovici – asteroide della fascia principale

Persone
 Alexandru Adrian Popovici – calciatore rumeno
 Aurel Popovici – politico e giurista romeno
 Constantin Popovici – tuffatore rumeno
 David Popovici – nuotatore romeno
 Dumitru Popovici – calciatore moldavo
 Sergiu Popovici – calciatore rumeno